Le Puy Foot 43 Auvergne est un club de football français basé au Puy-en-Velay qui a pris ce nouveau nom à la suite de la fusion entre l'USF Le Puy et l'AS Taulhac en 2009.

Le Président est Christophe Gauthier et l'entraîneur Roland Vieira.

Le , le club entraîné par Roland Vieira valide son accession en National pour la saison 2019-2020.

Après une relégation en National 2 en 2020 à la suite de l'arrêt du championnat pour cause de pandémie de Covid-19, le club retrouve le National après avoir terminé champion du groupe D de National 2 en 2022.

Palmarès

Palmarès masculin 
National 2 : Champion du Groupe B en 2019 / Champion du Groupe D en 2022
Championnat de France Amateur CFA / National 2 : 2 de son groupe en 2017
 Cinq saisons en Division 2 : 1984-1985, 1985-1986, 1986-1987, 1987-1988 et 1988-1989
 Premier du groupe F de Division 4 en 1979
 Champion d'Auvergne : 1974, 1978, 1986 (Rés.), 1998, 2004, 2010

Coupe de France 
Jusqu'en 2021, le meilleur résultat du club avait eu lieu en 1974-1975, l'équipe étant éliminée en  de finale par Saint-Étienne.

Le club se qualifie en 1/ de finale de la Coupe de France le  en éliminant le FC Lorient, pensionnaire de Ligue 1 (victoire 1 but à 0).

Palmarès féminin 
 Champion d'Auvergne : 2009

Histoire 

 1903 : fondation du club AS Le Puy.
 1974 : changement de nom en CO du Puy et première accession en Division 3.
 1976 : relégation en DH après 2 saisons en Division 3.
 1978 : retour au niveau national en Division 4.
 1979 : accession à la Division 3.
 1984 : première accession à la Division 2.
 1989 : relégation en Division 3 après 5 saisons en Division 2.
 1991 : rétrogradation administrative en DH et changement de nom en SCO Le Puy.
 1992 : le valvert sport fusionne avec le SCOP et change de nom en USF Le Puy.
 1998 : accession en CFA 2 (cinquième division).
 2003 : relégation en DH.
 2004 : retour immédiat en CFA 2 après un titre de Champion en DH.
 2005 : nouvelle relégation en DH.
 2009 : fusion avec l'AS Taulhac pour donner naissance au nouveau club Le Puy Foot 43 Auvergne.
 2010 : accession en CFA 2.
 2011 : relégation en DH à la suite d'une saison ratée en CFA 2.
 2012 : arrivée de Sylvain Jore ex-entraîneur de Calais qui succède à Pierre-Yves Thomas (PYT).
 2013 : l'ancien joueur Roland Vieira devient entraîneur.
 2015 : le club accède en CFA (quatrième division).
 2017 : le club termine 2 de son groupe de CFA.
2019 : vainqueur du groupe B de National 2 et accède en National.                               
 2020 : relégation en National 2 un an après son accession en National.
 2021 : qualification en 1/ de finale de la Coupe de France
 2022 : vainqueur du groupe D de National 2 et accède en National.

Identité du club

Logos

Personnalités du club

Entraîneurs 
 1973-1975 :  Patrice Mayet
 1988-1989 :  Guy Briet
 1996-1999 :  Alain Blachon
 2013- :  Roland Vieira

Anciens joueurs 
  Carlos Acosta
  Frédéric Antonetti
  Jean-Sylvestre Auniac
  Olivier Tripod
  Pépin Bakekolo
  Hugo Bargas
  Philippe Burgio
  Christophe Chaintreuil
  Jean-Paul Chenevotot
  Jean-Philippe Faure
  Philippe Guillemet
  Juan Herrero
  Jean-Luc Lemonnier
  Philippe N'Dioro
  Jean-Jacques N'Domba
  Maurice Bouquet
  Youssef Haraouï
  Jean-Philippe Promeyrat

Effectif actuel

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel du club
  Ancien site officiel de l'USF Le Puy
  La fiche du club sur le site footballenfrance.fr
  La fiche du club sur le site les-sports.info

Le Puy Foot 43 Auvergne